Элли Шлейн, или Шлайн, официально Элена Этель Шлейн (; род. 4 мая 1985, Лугано) — итальянский политик, депутат Итальянской Республики (с 2022). Лидер Демократической партии (с 2023).

Биография 
Дед Элли Шлейн по матери — , известный адвокат-антифашист, социалист, сенатор. Дед по отцу — Гарри Шлейн, выходец из еврейской семьи из Львова, эмигрировал в США. Сама Шлейн — дочь американского политолога Мелвина Шлейна, который работал в Германии, Австрии и Италии, где познакомился с преподавателем права Марией Паолой Вивиани, ставшей впоследствии его женой и матерью Элли Шлейн. Супруги переехали в италоязычный швейцарский кантон Тичино, где глава семьи преподавал в Университете Франклина (Лугано).

Помимо итальянского гражданства Элли Шлейн имеет также швейцарское и американское.

Проживая в США, Шлейн участвовала в качестве политической активистки в избирательных кампаниях Барака Обамы.

В 19-летнем возрасте переехала в Италию. Получила высшее юридическое образование в Болонском университете, защитив дипломную работу об иностранцах в итальянских тюрьмах. В 2013 году инициировала политическую акцию «Occupy Pd», против выборщиков от Демократической партии, заблокировавших избрание Романо Проди президентом Италии.

В 2015 году вышла из Демократической партии в знак несогласия с политикой премьер-министра Маттео Ренци и вступила в возглавляемую Пиппо Чивати партию «». В 2019 году пыталась выставить свою кандидатуру от единого списка левых сил и заявила об отказе от выдвижения в случае неудачи в формировании такого списка.

В 2014—2019 годах являлась депутатом Европейского парламента (избрана при поддержке Демократической партии). Состояла во фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

В 2020 году добилась успеха на региональных выборах в Эмилии-Романье — возглавила левый избирательный список «Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista e Progressista» («Эмилия-Романья Отважная Экологическая и Прогрессивная») и лично набрала в одномандатном округе 22 тысячи голосов, показав лучший результат среди всех кандидатов на этих выборах. 11 февраля 2020 года губернатор Стефано Боначчини сформировал свою администрацию, назначив Шлейн вице-губернатором.

25 сентября 2022 года состоялись парламентские выборы, по итогам которых Шлейн была избрана в Палату депутатов Италии по спискам Демократической партии от Эмилии-Романьи.

24 октября 2022 года ушла в отставку с должности вице-губернатора Эмилии-Романьи. 11 ноября объявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах лидера Демократической партии.

26 февраля 2023 года победила Стефано Боначчини на выборах национального секретаря ДП с результатом 53,97 %. Это первая женщина, возглавившая Демократическую партию, и самый молодой её глава.

12 марта 2023 года Национальная ассамблея Демократической партии официально утвердила Шлейн в должности национального секретаря.

Личная жизнь 
12 февраля 2020 года рассказала в интервью, что в прошлом имела отношения как с мужчинами, так и с женщинами, но на текущий момент состоит в связи с девушкой.

2 декабря 2022 года на старшую сестру Элли, Сузанну Шлейн, первого советника посольства Италии в Афинах, было совершено террористическое покушение, в котором она не пострадала.

Примечания

Ссылки 
 
 

Политики XXI века
Депутаты Европарламента от Италии
Депутаты Европарламента (2014—2019)
Члены Палаты депутатов Италии